Перигор — історична область на південному заході Франції.
 Перигор — французьке графство раннього середньовіччя.
 Перигор — скорочена назва перигорської археологічної культури верхнього палеоліту.